Уо́лсингем () — многозначный термин.

Фамилия 
 Уолсингем, Фрэнсис (ок. 1532—1590) — министр Елизаветы I, начальник разведки и контрразведки Англии.
 
 Уолсингем, Эдмунд (1526—1584) — лейтенант Лондонского Тауэра времён Генриха VIII, дед Т. Уолсингема-придворного.
 Уолсингем, Мелюзина фон дер Шуленбург (1693—1778) — внебрачная дочь короля Великобритании Георга I Ганноверского.
 Уолсингем, Франсез (1569—1631) — единственная дочь сэра Фрэнсиса Уолсингема.

Топоним 
 Уолсингем (деревня) — деревня в Норфолке, паломнический центр.

Примечания